VS-PLUS (Eigenschreibweise vs | plus) ist ein Steuerverfahren für Straßenkreuzungen, die mit einer Lichtsignalanlage geregelt werden. Die Signalgeber sind an ein Steuergerät angeschlossen, auf welchem auch VS-PLUS als verkehrsabhängige Regelsoftware läuft.

Am besten eignet sich die Software zur verkehrsabhängigen Steuerung der Lichtsignalanlage. Dazu sind am Steuergerät neben Signalgebern auch eine Anzahl Detektoren angeschlossen, die typischerweise 10 Mal in der Sekunde abgetastet werden. Ebenso eignet sie sich für Knotenpunkte mit zusätzlicher ÖPNV-Bevorrechtigung.

Ein wesentliches Merkmal der Software ist, dass die Regelung eines spezifischen Knotens nicht programmiert werden muss, sondern parametriert. Das Parametrieren erfordert eine Abstraktion der Steueraufgaben anhand von verkehrstechnischen Modellen. Dadurch ist es möglich, Begriffe wie "Priorität" in Zahlen zu fassen und somit als Parameter zu verwenden.

Die Parametrierung ermöglicht es auch, dass sich die Software einer übergeordneten Regelung unterstellen kann und somit in grünen Wellen und anderen koordinierten Gebieten eingesetzt werden kann.

Vor der Inbetriebnahme können die Verkehrsabläufe auf einem PC mit entsprechender Anwendungssoftware simuliert werden. Dazu werden die VS-PLUS-Parameter in einen Steuergeräte-Emulator geladen, welcher mit einem Simulator kommuniziert. Die Simulation bildet den Verkehr mikroskopisch nach (Mikrosimulation).

Weblinks 
 Homepage

Vs-Plus